Il singolare del torneo di tennis Dutch Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Andrés Gimeno 2–6, 6–4, 6–4, 6–7, 6–3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dutch Open 1973